Ashill – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Ashill – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Ashill – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)